Natalie Grandin og Vladimíra Uhlířová er forsvarende mester.

Seedning

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (Mester)
  Anabel Medina Garrigues /  Sania Mirza'' (Første runde)

<li>  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (Semifinalen)
<li>  Vera Dushevina /  Alicja Rosolska (Kvartfinalen)

Kampe

Referencer
 Main Draw

WTA Tour 2012